Red Bull Arena puede referirse a los siguientes estadio de fútbol:
 Red Bull Arena (Leipzig), estadio local del equipo de fútbol alemán RasenBallsport Leipzig.
 Red Bull Arena (Salzburgo), estadio local del equipo de fútbol austríaco Red Bull Salzburgo.
 Red Bull Arena (Nueva Jersey), estadio local del equipo de fútbol estadounidense New York Red Bulls.